Rzeki na Ukrainie

Linki zewnętrzne 
 Rzeki Ukrainy przydatne na spływy raftingowe

 
Listy rzek